Bindesbøll ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Bindesbøll (1800–1856), dänischer Architekt und Hochschullehrer
 Jens Bindesbøll (1756–1830), dänischer lutherischer Geistlicher  
 Johanne Bindesbøll (1851–1856), dänische Textilkünstlerin 
 Severin Claudius Wilken Bindesbøll (1798–1871), dänischer lutherischer Bischof  
 Thorvald Bindesbøll (1846–1908), dänischer Architekt und Kunstgewerbler